Dorschner ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dorschner (1939–2020), deutscher Astronom
 Stephan Dorschner (* 1964), deutscher Pflegewissenschaftler und Hochschullehrer